Честлице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 4,42 км². Население — 588 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1227 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края